Johannot ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Johannot (1800–1837), französischer Kupferstecher und Maler
 Charles Johannot (1789–1824), französischer Kupferstecher und Maler
 Jean-Joseph Johannot (1748–1829), französischer Politiker
 Tony Johannot (1803–1852), französischer Kupferstecher und Maler